Адам Яковлевич Семашко (7 сентября 1889 — 27 октября 1937) — дворянин, большевик с 1907 года, прапорщик РИА (1916), активный участник революции в Петрограде — командир 1-го пулемётного запасного полка, в годы Гражданской войны — командующий Уральским военным округом (1919—1920), член реввоенсоветов Северного и Западного фронтов, а затем — 12-й армии, эмиссар всех вооруженных сил Дальневосточной республики (1921), после войны — поверенный в делах СССР в Латвии (1922—1923).

Один из первых десяти советских «невозвращенцев» — в 1923 году уехал в Америку, однако, вскоре попросил разрешения вернуться. Вернулся в 1927 году: был арестован, провёл 10 лет в лагерях, расстрелян в 1937 году.

Биография 
Родился 7 сентября 1889 года в Риге в семье чиновника, младший из шести детей.

Отец — Яков Яковлевич Семашко, дворянин Виленской губернии, поляк. Мать — Анна Александровна, урожденная Лисинская.

Ещё учась в гимназии в Либаве, в 1907 году вступил в РСДРП, вёл пропагандистскую работу среди гимназистов и студентов.

Арестовывался по подозрению в связи с социалистами, но через четыре месяца заключения был освобождён под надзор полиции.

В 1909 году поступил на юридический факультет Петербургского университета, но не окончил его — в конце 1913 года мобилизован в армию.

В ноябре 1916 года по первому разряду окончил 3-ю Петергофскую школу прапорщиков, зачислен прапорщиком в 177-й запасной пехотный полк в Новгороде.

1917 год 
В январе 1917 года был направлен на пулемётные курсы при Офицерской стрелковой школе в Ораниенбауме.

При школе ещё в 1915 году был сформирован 1-й пулеметный запасный полк — который был численностью с дивизию — в связи с планируемым наступлением на фронте весной 1917 года в нём скопилось 15-19 тысяч человек. Полк имел серьезное вооружение: 374 пулемета системы «Максим» и 4343 винтовки.

Во время Февральской революции полк занял город Колпино, ожидая наступления царских войск, а затем в прибыл в Петербург и встал на сторону восставших: участие полка обеспечило значительный перевес сил, и полк был оставлен в Петрограде в казармах на Выборгской стороне.

С мая 1917 года прапорщик Семашко, умелый оратор и пропагандист, участник всех солдатских митингов и собраний, стал неформальным командиром полка — на общеполковом собрании он был выбран командиром, но это решение не было утверждено полковой ячейкой партии.

Во время июньского кризиса, вопреки решению ЦК партии большевиков, «вождь 1-го пулеметного полка» Семашко считался «главнокомандующим» всеми вооруженными силами «повстанцев» — отряды пулеметчиков заняли Финляндский вокзал и Петропавловскую крепость, предприняли попытку арестовать А. Ф. Керенского. Выступление сорвалось, полк был разоружён, Семашко скрылся.

После Октябрьской революции вернулся в Петроград — был назначен комиссаром отдела военных сообщений при Генеральном штабе.

1918—1924 годы 
С декабря 1917 года — комиссар Всероглавштаба.

В феврале 1918 года сформировал «Особый отряд при Петроградском военном округе», с которым участвовал в боевых действиях на Финляндском фронте.

С мая 1918 года по январь 1919 года — командующий Уральским военным округом.

В январе 1919 года — член реввоенсовета Северного фронта, с 12 февраля по 21 июня 1919 года — член реввоенсоветов Западного фронта, а затем — 12-й армии при обороне Киева.

В июне 1919 года арестован Особым отделом ВЧК, но его спас Лев Троцкий.

С сентября 1919 по август 1920 года — снова командующий Уральским военным округом.

В августе 1920 года переведён на Кавказский фронт — командир Уральской особой бригады, известной как «Образцовая бригада Семашко». Был тяжело ранен, в октябре 1920 года направлен на лечение в Москву.

С ноября 1920 года — командир 3-й запасной стрелкой бригады, дислоцированной в Саратове.

В марте-апреле 1921 года — в Чите в качестве политического эмиссара всех вооруженных сил Дальневосточной республики, позже — управляющим делами Министерства иностранных дел ДВР.

С 1921 года в Народном Комиссариате по иностранным делам, с апреля 1922 года — в полпредстве СССР в Латвии, секретарь при поверенном в делах К. К. Юреневе.

В феврале-июне 1923 года — поверенный в делах СССР в Латвии.

Невозвращенец 
10 августа 1923 года был отозван в Москву в распоряжение НКИД, однако, не вернулся.

28 сентября 1923 года партколлегия Центральной контрольной комиссии ВКП(б) в составе М. И. Ульяновой, А. А. Сольц и С. И. Филлер, заслушав информацию Е. М. Ярославского о том, что Семашко «сбежал и перешел в лагерь буржуазии», исключила Семашко из партии. В газете «Правда» было опубликовано сообщение:
Семашко Адам Яковлевич, бывший прапорщик старой армии, работавший при советской власти в министерстве ДВР, а последнее время — за границей, парт[ийный] б[илет] № 207333, исключён из рядов ВКП(б)

Уехал в Бразилию, где в штате Сан-Паулу купил себе земельный участок, построил дом, жил вместе с женой и тремя детьми.

Отправил «прощальное» письмо в оргбюро ЦК РКП(б), коллегии НКИД и ГПУ:

Возвращение в СССР, арест, лагерь, расстрел 
Уже летом 1925 года Семашко пожалел о своём решении и попросил разрешения вернуться в СССР.

Поскольку на его официальные запросы ответы не приходили, Семашко передал письмо через знакомого, который в советском полпредстве устно получил благоприятный ответ.

1 марта 1927 года Семашко вернулся в СССР, был арестован, водворён во Внутреннюю тюрьму ОГПУ на Лубянке.

25 июля 1927 года Особым совещаним ОГПУ приговорён к 10 годам лагерей по ст. ст. 58-10, 193-8 УК РСФСР. Ходатайство Семашко о пересмотре дела было отклонено Судебной коллегией ОГПУ.

Вначале содержался в Темниковском ИТЛ, в 1931 году попытался бежать — за что приговорён к одному году штрафного изолятора и переведён в УСЛАГ (г. Кемь). Но уже через год снова совершил попытку побега — приговорён к трём годам штрафного изолятора, и в дальнейшем срок отбывал в Соловецком лагере. Неоднократно объявлял длительные голодовки.

За год до окончания срока Оперативной частью Соловецкой тюрьмы ГУГБ НКВД СССР был привлечён по «делу» группы из 38 лагерников за «контрреволюционную фашистскую деятельность».

8 июля 1936 года спецколлегией Главсуда Карельской АССР по ст. 58-10 УК РСФСР приговорён к 10 годам лишения свободы с поглощением прежнего приговора.

Постановлением Особой тройки Управления НКВД по Ленинградской области от 9 октября 1937 года приговорён к высшей мере наказания.

Расстрелян 27 октября 1937 года, место расстрела — лесное урочище Сандармох.

Впоследствии был реабилитирован.

До 1929 года понятия «невозвращенец» не существовало. Семашко был одним из первых отказавшихся вернуться из-за границы: так, в 1921—1923 годах было зарегистрировано всего 9 невозвращенцев, из которых только 4 — члены партии. Только в 1928 году, когда численность так называемых невозвращенцев достигла 123 человек, на повестку секретариата ЦК ВКП(б) был вынесен вопрос «О работниках совхозучреждений заграницей, отказавшихся вернуться в СССР» — именно с фамилии Семашко начинается составленный в 1928 г. список партийных сотрудников загранпредставительств Наркомата иностранных дел, отказавшихся вернуться на родину.

Примечания

Источники 
 Тарасов К. А. Прапорщик Семашко — вождь 1-го Пулемётного полка //
 Генис, В. Л. А. Я. Семашко, «возвращенец» из Бразилии // Вопросы истории. — 2008. — № 6. — С. 109—117
 Возвращенец из Бразилии // Генис, В. Л. Неверные слуги режима. — ИПК «Информкнига», 2008. — 316 с.
 Владимир Черняев. Ораниенбаумское восстание: великое и забытое // Журнал «Звезда», № 2, 2017

Революционеры Российской империи
Большевики
Члены КПСС
Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Прапорщики (Российская империя)
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Гражданской войны в России
Командующие Уральским военным округом
Послы СССР в Латвии
Беглецы из СССР
Иммигранты СССР
Репрессированные в СССР
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Расстрелянные и похороненные в урочище Сандармох
Реабилитированные в СССР